Stubbs steht für:

Personen:
 Alan Stubbs (* 1971), englischer Fußballspieler
 Christopher Stubbs (* 1958), US-amerikanischer Experimentalphysiker
 Drew Stubbs (* 1984), US-amerikanischer Baseballspieler
 Frank Stubbs (1909–1993), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 George Stubbs (1724–1806), englischer Maler
 Harry Clement Stubbs (1922–2003), US-amerikanischer Science-Fiction-Schriftsteller, siehe Hal Clement
 Henry E. Stubbs (1881–1937), US-amerikanischer Politiker
 Imogen Stubbs (* 1961), britische Schauspielerin
 Jack Stubbs (1913–1997), britischer Szenenbildner und Regieassistent
 John Stubbs (1542–1590), englischer Politiker
 John Heath-Stubbs (1918–2006), britischer Dichter und Übersetzer
 Ken Stubbs (* 1961), britischer Jazzmusiker
 Les Stubbs (1929–2011), englischer Fußballspieler
 Levi Stubbs (1936–2008), Sänger der "The Four Tops"
 Lily Ann Stubbs, britische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Reginald Edward Stubbs (1876–1947), britischer Gouverneur von Hongkong
 Rennae Stubbs (* 1971), australische Tennisspielerin
 Stephen Stubbs (* 1951), US-amerikanischer Lautenist und Dirigent
 Tommy Stubbs (* 1990), englischer Boxer
 Una Stubbs (1937–2021), britische Schauspielerin und Tänzerin
 Walter R. Stubbs (1858–1929), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Kansas
 William Stubbs (1825–1901), Historiker und Bischof von Oxford

Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Stubbs (Kansas)
 Stubbs (Missouri)
 Stubbs (North Carolina)
 Stubbs (Virginia)
 Stubbs (Town), Town(ship) im Rusk County, Wisconsin
 Stubbs Bay (Minnesota)
sowie:
 Stubbs (St. Vincent und die Grenadinen), Ort auf der Karibik-Insel St. Vincent

Sonstiges:
 Stubbs (Kater) (1997–2017), Katzenehrenbürgermeister von Talkeetna in Alaska
 Stubbs (Rum), australische Rum-Marke
 Stubbs-Pass, Gebirgspass im Grahamland, Antarktika